Bachus – obraz namalowany w latach 1510–1515 przez włoską, renesansową, szkołę Leonarda da Vinci.

Przedstawienie 
Najprawdopodobniej według pierwotnego zamysłu obraz miał być wizerunkiem Jana Chrzciciela przebywającego na pustyni. Później, prawdopodobnie jeszcze gdy żył Leonardo, święty ten został zamieniony w rzymskiego boga wina, Bachusa. W XVII wieku domalowano wieniec z liści krzewu winnego, laskę i skórę z pantery.

Na obrazie widoczny jest kontrast kolorystyczny między jasnym ciałem postaci i ciemną ścianą skalną. Zły stan obrazu nie pozwala jednoznacznie stwierdzić udziału Leonarda da Vinci w tworzeniu obrazu.

Autorstwo 
Obraz jest przez niektórych krytyków przypisywany Leonardowi da Vinci, ale jest to mało prawdopodobne, gdyż pejzaż w tle nie ma opisowej i symbolicznej głębi obrazów Leonarda. Za autorów uważa się także Cesare da Sesto lub Francesca Melzi. Z tej racji autorstwo przypisuje się zbiorczo szkole Leonarda da Vinci.

Zobacz też 
 Bachus
 twórczość malarska Leonarda da Vinci

Bibliografia 
 Buchholz E.L., Leonardo da Vinci. Życie i twórczość, Pracownia Wydawnicza „ElSet”, 2005, .
 Klasycy sztuki, t. 4: Da Vinci, red.: A. Gogut, wyd. Arkady, Warszawa 2006, .

Szkoła Leonarda da Vinci